Альберто Карнеро (* 1962) — посол Іспанії в Китаї.
 Гільєрмо Карнеро(* 1947) — іспанський поет.
 Карлос Карнеро (* 1961) — член Європейського парламенту від Іспанської соціалістичної робітничої партії.
 Константіно Руїс Карнеро (1887—1936) — іспанський політик і журналіст.
 Марія дель Мар Родрігес Карнеро (* 1975) — іспанська співачка.
 Рауль Гарсія Карнеро (* 1989) — іспанський футболіст, захисник, фланговий півзахисник клубу «Реал Вальядолід».
 Хав'єр Морено Карнеро (* 1975) — іспанський шахіст, гросмейстер.

Вільянуева-дель-Карнеро — населений пункт в муніципалітеті Сантовенья-де-ла-Вальдонсіна, в провінції Леон, область Тьєрра-де- Леон.
 Пунта-Карнеро — мис на південному іспанському узбережжі Середземного моря, неподалік міста Альхесірас.
 Фуенте-ель-Карнеро — населений пункт в муніципалітеті Корралес-дель-Віно, провінція Замора, автономна громада Кастилія-і-Леон.
іспанські прізвища